Tobias Johwelin, ursprungligen Johansson, född 22 oktober 1977 i Nybro, är en svensk ishockeyspelare.

Biografi
Tobias Johwelin är son till landslagsspelaren Björn "Böna" Johansson och spelade i Nybros A-lag redan som 17-åring. Efter ett par säsonger i Malmö Redhawks J20-lag blev det spel för Tranås AIF Hockey, där han kom att spela 12 säsonger med ett par kortare avbrott för spel i Nybro.

1996 draftades han av NHL-laget Mighty Ducks of Anaheim, men det blev aldrig något NHL-kontrakt. I Sverige spelade han som högst i Hockeyallsvenskan. Totalt har Johwelin gjort 253 matcher i Hockeyallsvenskan och 229 matcher i Division 1, huvuddelen av dem för Tranås AIF Hockey.

Klubbkarriär

Referenser

Externa länkar
Eliteprospects (spelarprofil)

Svenska ishockeyspelare
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Tranås AIF
Personer från Nybro
Födda 1977
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 1996